Электронное зажигание
 
 Mercedes-Benz CDI